Валь-де-Шальва́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний схід від Марселя, 50 км на південний схід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Валь-де-Шальвань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Валь-де-Шальвань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу